— уезд расположенный в префектуре Хиого, Япония.

По данным переписи населения на 1 мая 2017 года, население составляет 20 665 человек, площадь 185,19 км², плотность 112 человек/км².

Посёлки и сёла 
 Така

Уезды префектуры Хиого